Кармаскалинский сельсовет — муниципальное образование в Кармаскалинском районе Башкортостана. 

Административный центр — село Кармаскалы.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения Кармаскалинский сельсовет:Россия, Башкортостан, 453020, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10.

Известные уроженцы 
 Султан-Галиев, Мирсаид Хайдаргалиевич (13 июля 1892 — 28 января 1940) — революционер, политический деятель ВКП(б). 
 Шариф Биккул (28 мая 1924 — 3 сентября 1995) — башкирский советский писатель, заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1976), Заслуженный работник культуры РСФСР (1980).

Источники

Ссылки 
 Кармаскалинский сельсовет на Кармаскалинском портале 

Муниципальные образования Кармаскалинского района
Сельские поселения Башкортостана